El nombre Semana Grande puede referirse a las fiestas de cinco localidades españolas:

 Semana Grande de Castro-Urdiales, que se celebra en junio.
 Semana Grande de Bilbao (Bilboko Aste Nagusia, en euskera), que se celebra desde el sábado anterior al 22 de agosto hasta el domingo posterior.
 Semana Grande de Gijón, que se celebra en agosto.
 Semana Grande de San Sebastián (Donostiko Aste Nagusia, en euskera), que se celebra desde el sábado anterior al 15 de agosto hasta el domingo posterior.
 Semana Grande de Santander, que se celebra en julio.